Редмен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Редмен, Билли (1928—1994) — английский футболист.
 Редмен, Дэниел Ли (1889—1948) — канадский политик.
 Редмен, Родерик Оливер (1905—1975) — английский астроном.
 Редмен, Харольд (1899—1986) — генерал Британской армии, участвовавший в Первой и Второй мировой войнах, губернатор Гибралтара с 1955 по 1958 годы.